Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2009/10 war die 28. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Swiss Mobiliar League nahmen 10 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kamen. Auf nächste Saison hin steht eine Aufstockung der höchsten Liga auf 12 Teilnehmer an, wodurch in dieser Saison eine spezielle Auf-/Abstiegsrunde gespielt wurde. Die Nationalliga B verliert auf nächste Saison hin dadurch zwei Vereine, jedoch wird dies eine Saison später wieder korrigiert. Gleichzeitig war die Saison 2009/10 die erste, die in den beiden höchsten Ligen ohne die Final- bzw. Abstiegspoules in einer zweiten Phase gespielt wurden. Nach der Hauptrunde starteten direkt die Playoffs bzw. Playouts.

Schweizer Meister wurde bereits wie in den Vorjahren der SV Wiler-Ersigen, der die Meisterschaft dominiert hat und sich damit seinen 6. Meistertitel sicherte.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

Auf-/Abstiegspiele SML/NLB 
An den Auf-/Abstiegsspielen für die neue, auf nächste Saison erweiterte SML nehmen die beiden Letztplatzierten der SML sowie die besten sechs Vereine der NLB teil. Gespielt wird eine Best-of-Seven-Serie.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playouts 
Die Playouts werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Auf-/Abstiegspiel NLB/1. Liga 
Im Auf-/Abstiegsspiel mussten die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die Playoffgewinner der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Damit steigen die Jona-Uznach Flames sowie das UHT Eggiwil -beide haben sich im Playoff der 1. Liga gegen die Erstplatzierten durchgesetzt- in die 1. Liga auf.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2009
Unihockey 2010
Männerunihockeywettbewerb